Hurry Up and Wait (Riddlin' Kids), het debuutalbum van de Amerikaanse band Riddlin' Kids
Hurry Up and Wait (Stereophonics), een nummer van de Welshe band Stereophonics